Gesztenyefák együttese
Gesztenyés - település Szlovéniában
Gesztenyés - városrész Pécsett